Lamadrid hace referencia a varios artículos:

Deporte
 Club Atlético General Lamadrid, institución deportiva de Buenos Aires, Argentina;

Localidades y divisiones administrativas
Lamadrid (Cantabria), localidad de Cantabria, España;
Lamadrid (municipio), estado de Coahuila, México;

En Argentina
 Lamadrid (Formosa), localidad de la provincia de Formosa;
 Lamadrid (Tucumán), localidad de la provincia de Tucumán;
 Partido de General La Madrid, división administrativa de la provincia de Buenos Aires;
 Departamento General Lamadrid, división administrativa de la provincia de La Rioja;

Personas
Alfredo Lamadrid, periodista televisivo chileno;
Diego Gómez de Lamadrid, obispo español del siglo XVI.
Francisco Vega de Lamadrid, político mexicano;
Gregorio Aráoz de Lamadrid, militar argentino del siglo XIX;
José Lamadrid, futbolista mexicano;
Teodora Lamadrid, actriz española del siglo XIX.